

Toponyme 

 Alhandra, ville et municipalité située dans l'État de la Paraíba ;

 Alhandra, paroisse civile de la municipalité de Vila Franca de Xira, située dans le district de Lisbonne.

Surnom 

 Luís Miguel Assunção Joaquim, footballeur portugais né en 1979.